Вьюн:

 Вьюны () — род рыб отряда карпообразных.
 Обыкновенный вьюн () — вид рыб рода вьюнов.
 Вьюн — то же, что Вьюнок полевой.
 Вьюн — туристическая разборная каркасная байдарка для занятий водным туризмом.

Персоналии 
 Вьюн, Георгий Иванович (1944—2008) — советский футболист и тренер.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Вьюн — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Вьюн — посёлок во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Вьюн — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.
 Вьюны — село в Колыванском районе Новосибирской области.

Река 
 Вьюн (река) — река на Карельском перешейке.

См. также 
 Вьюнишник — славянский календарный обычай коллективного чествования и поздравления молодожёнов.
 Вьюнок (значения)
 Вьюнки (значения)